Colorado Territory (film), een Amerikaanse westernfilm uit 1949
 Colorady Territory (territorium), een voormalig territorium van de Verenigde Staten